Алекса́ндр Панайо́тов Алекса́ндров (, ) — болгарский военный лётчик и космонавт, совершил один космический полёт 7—17 июня 1988 года на космических кораблях «Союз ТМ-5» (старт) и «Союз ТМ-4» (посадка) по программе «Шипка». Герой Народной Республики Болгария (1988). Герой Советского Союза (1988).

Образование 
 1969 — окончил среднюю школу.
 1974 — окончил высшее народное военно-воздушное училище им. Георгия Бенковского в Долни Метрополии.

Военная служба 
 с 1974 по 1978 — служил лётчиком-истребителем ВВС Болгарии
 1974 — присвоено звание лейтенант
 1978 — присвоено звание старший лейтенант
 полковник запаса
 2002 — присвоено звание бригадного генерала (в запасе)

Космическая подготовка 

 1977 — отобран в качестве одного из двух кандидатов на советско-болгарский космический полёт по программе «Интеркосмос». В марте 1978 года прибыл в ЦПК им. Ю. А. Гагарина для прохождения ОКП. Получил назначение в дублирующий экипаж космического корабля «Союз-33». Полёт в космос совершил Георгий Иванов (Какалов), но полёт закончился аварийно и программа выполнена не была.

 1986 — принято решение о проведении новой советско-болгарской программы «Шипка». Болгарская сторона за участие в полёте обязалась поставить научного и технического оборудования на сумму 7 миллионов «инвалютных левов» (по курсу на то время примерно 14 миллионов долларов США).

 1987 — приступил к подготовке в качестве одного из двух кандидатов на новый советско-болгарский космический полёт (совместно с Красимиром Стояновым), а его брат, Пламен Александров, также участвовавший в финальном отборе, был отклонён по здоровью. Прошёл повторный курс подготовки в ЦПК им. Гагарина. Получил назначение в основной экипаж КК «Союз ТМ-5»

Космический полёт 

 7 июня 1988 — стартовал на космическом корабле «Союз ТМ-5» в качестве космонавта-исследователя в составе экипажа совместно с В. Я. Соловьёвым (командир корабля) и В. П. Савиных (бортинженер). Стал 206-м человеком, побывавшим в космосе, и вторым из Болгарии.
 9 июня — проведена стыковка со станцией «Мир», где работал экипаж четвёртой основной экспедиции В. Г. Титов и М. Х. Манаров. Была выполнена программа совместного полёта, включавшая 59 экспериментов, подготовленных болгарской стороной.
 17 июня 1988 — возвращение на Землю на космическом корабле «Союз ТМ-4».

 Продолжительность полёта составила 9 суток 20 часов 09 минут.

Профессиональная деятельность после полёта 
 1983 — назначен заместителем директора Центральной лаборатории космических исследований (ныне — Институт космических исследований) при Академии наук Болгарии.
 В 1990-е начал заниматься авиаперевозками, стал совладельцем небольшой авиакомпании.
 В настоящее время живёт в Софии, является представителем российской Самолётостроительной корпорации «МиГ» в Болгарии.

Общественная деятельность 
 Баллотировался в депутаты Великого народного собрания Республики Болгария, но избран не был.
 Работал председателем оргкомитета по выдвижению кандидатуры Болгарии на проведение Зимних Олимпийских игр 2014 года.
Член Международного попечительского совета Всемирной Энциклопедии Путешествий с 2015 года.

Научные степени и звания 
 1983 — окончил аспирантуру в Институте космических исследований Академии Наук СССР в Москве и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
 в начале 1990-х работал над докторской диссертацией по космической тематике.
 имеет степень доктора наук.

Награды и звания 
 1988 — Герой Советского Союза, кавалер ордена Ленина.
 1988 — Герой Народной Республики Болгария. кавалер ордена ордена Георгия Димитрова.
 2003 — орден «Стара Планина» первой степени в связи с 15-летием второго советско-болгарского полёта.
 2011 — Медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года, Россия) — за большой вклад в развитие международного сотрудничества в области пилотируемой космонавтики
 Военный лётчик первого класса
 Заслуженный лётчик
 Лётчик-космонавт Болгарии

Примечания

Ссылки 
 

Интеркосмос
Космонавты Болгарии
Генерал-майоры (Болгария)
Почётные граждане Стара-Загоры
Почётные граждане Софии